O viață se poate referi la:
 Literatură

 1883 O viață (Une vie) – roman francez de Guy de Maupassant;
 1892 O viață (Una vita) – roman italian de Italo Svevo;
 2007 O viață (Une vie) – autobiografie de Simone Veil;

 Film
 1958 O viață (Une vie) – film francez, regia Alexandre Astruc;
 2004 Une vie (Une vie) – film de televiziune francez, regia Élisabeth Rappeneau;
 2016 Une vie (Une vie) – film francez, regia Stéphane Brizé;

 Muzică
 1971 Une vie... – album de Dalida;
 1979 Une vie – album al cântăreței Isabelle Aubret;